Okręty US Navy o nazwie USS "Guadalupe":
 Pierwszy  był zbiornikowcem. W służbie w latach 1941-74.
 Drugi USNS "Guadalupe" (T-AO-200) był zbiornikowcem. W służbie od 1992.

Guadalupe